L'Agonie des sphères est un livre écrit par Guillaume Lebeau, publié en 2000.

Le livre traite d'une théorie du complot des deux blocs américain et soviétique pour la production de clones, commençant dans les années 1950 et conduisant aux ennuis actuels de Howie Bernstein, en 1999, à New York (États-Unis). 

Fan de contre-culture (StarWar entre autres, gimmick), après avoir vainement cherché à entrer en contact avec un hacker, celui-ci lui propose un singulier jeu de pistes devant aboutir à dire la “vérité” sur internet, tous les protagonistes du “bon” côté meurent, éliminés. Tournant le dos au combat pour sauver le monde, il parvient à s’enfuir avec sa petite amie, qui meurt d’une tumeur cérébrale incurable, au moment où sort la Menace Fantôme.

Essai français paru en 2000